Чемпионат Эстонии по футболу 1922 — второй независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 4 команды.

Чемпионом второй раз подряд стал «Спорт».

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1922
Футбол в Европе в 1922 году
1922 год в Эстонии